Это выражение употребляется по отношению к следующим политическим союзам:

 «Четверной союз» Австрии, Великобритании, Голландии и Франции, созданный в 1718 году и участвовавший в Войне четверного союза.

 «Четверной союз» Австрии, Великобритании, Голландии и Саксонии, созданный в 1745 году. Союз был направлен в первую очередь против прусского короля Фридриха Великого, развязавшего Вторую Силезскую войну.

 «Четверной союз», заключенный в марте 1815. В него вошли Россия, Англия, Австрия и Пруссия. Союз был нацелен на проведение в жизнь решений Венского конгресса, в первую очередь относительно Франции. Переродился в Священный союз.

 «Четверной союз», созданный в апреле 1834 года Великобританией, Францией, Испанией и Португалией, чтобы поддержать испанскую королеву Изабеллу II против её дяди Дона Карлоса Старшего, предъявившего права на испанский трон в соответствии с законодательством о престолонаследии 1714-1830, и королеву Марию II Португальскую (в лице её отца Педру, бывшего императора Бразилии и короля Португалии) против её дяди Мигеля, провозгласившего себя абсолютным монархом во время гражданской войны в Португалии.

 Блоку Германской империи, Австро-Венгрии, Болгарии и Османской империи, противостоявшему странам Антанты (Англия, Франция и Россия) в Первой мировой войне 1914—1918.

Военно-политические блоки